La gara di slalom speciale maschile dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 16 febbraio 2022 presso il comprensorio sciistico di Xiaohaituo nella Contea di Yanqing.

Classifica di gara

Note

Collegamenti esterni 

Slalom speciale maschile